Renouf est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Renouf est un ancien anthroponyme masculin normand.

Variantes : Renoulf, Ranulf, Ranoulf, Rainulf, etc.

Renouf est aussi un patronyme. En France, ce nom de famille se rencontre surtout dans les départements de la Manche et du Calvados en Normandie.

Étymologie 
Renouf est un ancien prénom normand variante du vieux norrois Reginúlfr, composé des éléments ragin « conseil » et ulf « loup », ou de Rúnólfr (islandais : ), composé des éléments run « secret, magique» et ulf « loup ».

Personnages historiques portant ce prénom
Renouf de Briquessart, noble normand du  ;
Renouf le Meschin († 1129), baron anglo-normand, comte de Chester ;
Renouf de Gernon (mort en 1153), baron anglo-normand, comte de Chester et vicomte d'Avranches et du Bessin ;
Renouf de Blondeville (1170–1232), baron anglo-normand, comte de Chester et de Lincoln, et vicomte héréditaire de l'Avranchin et du Bessin.

Personnalités contemporaines

Alain Renouf  (1949-1974), pilote de moto français ;
Émile Renouf (1845-1894), peintre français ;
Steve Renouf (1970-), ancien joueur de rugby à XIII australien ;
Peter le Page Renouf (1822-1897), égyptologue britannique.

Toponymes
 Rivière Renouf, un affluent du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent, au cœur du village de Trois-Pistoles, coulant dans Sainte-Françoise et Trois-Pistoles, dans la MRC des Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Notes et références 

Patronyme normand